Aardrijkskunde
Dickens (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Dickens (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
Dickens County, county in de Amerikaanse staat Texas

Personen met de achternaam Dickens
Bill Dickens, Amerikaans bassist
Catherine Dickens, echtgenote van de schrijver Charles Dickens
Charles Dickens, Brits schrijver
Kevin Dickens, Brits golfer